Zapatitos de la Virgen puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lamium amplexicaule;
 el nombre común de la planta Sarcocapnos enneaphylla; o
 el nombre común de la planta '''''Saxifraga granulata.